Pilgrimage bezeichnet:

 Pilgrimage (2001), britisch-deutscher Dokumentarfilm von Werner Herzog 
 Pilgrimage, Originaltitel des irischen Spielfilms Gottes Wege sind blutig von Brendan Muldowney aus dem Jahr 2017 
 Pilgrimage (Album), 2007 erschienenes Album der Stoner-Doom-Band Om
 Pilgrimage (Band), eine maltesische Death-Doom-Band.